Топоним Зелёные горы в разных странах:
 Green Mountains  (США)
 Джабаль аль-Ахдар (в арабских странах)